

Botanique 
En botanique, le mot pigne prend deux significations proches, qui se confondent facilement.

 La pigne est la transcription de l'occitan pinha, nom  donné au cône des pins, la fameuse pomme de pin. Ce mot est d'usage courant dans le Sud-ouest et le Midi de la France.

 La pigne est également le nom donné à chaque graine que contiennent ces cônes de pin. Certaines pignes sont suffisamment grandes pour être utilisées comme aliment, comme celle du pin pignon ou pin parasol. Ces pignes sont nommées pignons ou pignons de pin.

Autres 
 La pigne est une expression qualitative se rapprochant de brutalité (coup brutal = pigne).

 La Pigne est une sculpture monumentale en bronze sise dans une cour des Musées du Vatican à Rome.

Mot gascon